

Persone 
Arthur Defensor Sr. (1941) – politico filippino
Arthur Defensor Jr. (1969) – politico filippino
Matías Defensor Jr. (1943) – politico filippino
Mike Defensor (1969) – politico filippino
Miriam Defensor-Santiago (1945-2016) – politica filippina

Sport 
Defensor Sporting Club – società polisportiva uruguaiana
Defensor Sporting Club – squadra di pallacanestro uruguaiana

Altro 
Defensor Fidei – titolo latino 
Defensor minor – trattato composto di Marsilio da Padova
Defensor pacis – opera del filosofo Marsilio da Padova